Пушкарьо́в () — російське прізвище.

Відомі носії:
 Пушкарьов Валентин Іванович (1900—1966, Харків) — український архітектор.
 Пушкарьов Костянтин Володимирович (1985) — казахський хокеїст
 Пушкарьов Микола Лукич (бл. 1842—1906) — російський поет, журналіст, перекладач творів Тараса Шевченка.

Російські прізвища